Выборы Главы Республики Карелия, в соответствии с решением Законодательного собрания Республики Карелия II созыва, состоялись 28 апреля 2002 года. На выборах официально были зарегистрированы 5 кандидатов — трое были выдвинуты непосредственно избирателями, один представитель от зарегистрированной партии и один самовыдвиженец. Это были первые выборы на должность «Глава Республики Карелия» — ранее наименование должности было «Премьер-министр Правительства Республики Карелия» и оно было изменено 12 мая 2002 года, после проведения общереспубликанского референдума и по его итогам. Выборы Главы Республики Карелия состоялись в первом туре, победил Сергей Катанандов.

Особенностью выборов стал высокий процент протестного голосования – более 10 процентов голосов. В первые часы серьезной проблемой была низкая явка избирателей и труднодоступность многих районов республики. На остров Кижи с урной для голосования вылетел специальный вертолет.

Процедура 
В соответствии с республиканским законом «О выборах Главы Республики Карелия» выборы признаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее 25 % избирателей, включённых в списки избирателей на момент окончания голосования, а число голосов, поданных за выигравшего кандидата не меньше, чем число голосов, поданных против всех кандидатов.

Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Итоги выборов 
В выборах в приняли участие 288 284 человека, таким образом явка избирателей составила 50,36%.

См. также 
 Выборы глав регионов России в 2002 году

Примечания

Ссылки 
 Выборы Главы Республики Карелия на сайте Центральной избирательной комиссии
 Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
 Итоги выборов Главы Республики Карелия 28 апреля 2002 года
 Агитационные материалы Артура Мяки

2000-е годы в Карелии
Карелия
2002
Апрель 2002 года